Туника:
 Туника — одежда (основное значение слова в русском языке).
 Туника — деталь литургического облачения католического клирика.

 Туника — индейский народ на юге США
 Туника — язык народа туника
  — город в американском штате Миссисипи
 Туника — округ в американском штате Миссисипи

 Туника — синоним рода растений Петрорагия
 Туника — один или несколько наружных слоев клеток, прикрывающих корпус в конусе нарастания у растений.
 Туника — студенистая или хрящеподобная оболочка, кутикула, покрывающая тело у оболочников.